Möldri  ist der Name folgender Orte in Estland:

 Möldri (Rõuge), Ort in der Gemeinde Rõuge, Kreis Võru
 Möldri (Saaremaa), Ort in der Gemeinde Saaremaa, Kreis Saare
 Möldri (Vastseliina), Ort in der Gemeinde Vastseliina, Kreis Võru